Ва́лькер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Валькер, Луиза (1916—1998) — австрийская классическая гитаристка.
 Валькер, Сергей Александрович {1910/1914 — ?) — советский футболист.
 Валькер,  Эберхард Фридрих (1794—1872) — немецкий мастер в области органостроения.
 Валькер — модель трамвайного вагона, выпускавшаяся одноимённой бельгийской фирмой на рубеже XIX—XX веков.

См. также 
 Уокер